«Багратион» — марка российского коньяка, производимого Кизлярским коньячным заводом с 1994 года. Напиток назван в честь генерала Петра Багратиона, выходца г. Кизляр.

История марки 
В 1977 году на 79-й сессии Международного олимпийского комитета в Праге оргкомитетом «ХХII Олимпиада» было предложено Кизлярскому коньячному заводу изготовить официальный напиток для летних Олимпийских игр 1980 года в Москве «Олимпийский». Позднее была согласована тара с символикой Международного Олимпийского движения.

В 1979 году с вводом советских войск в Афганистан начались политические игры. Многие западные страны отказались от участия на Олимпиаде-80. С этих пор договоренность между МОК и Кизлярским коньячным заводом не получил развития.

В 1994 году из спиртов 20-летней выдержки, который готовился для производства коньяка «Олимпийский» был произведен 40 градусный коньяк «Багратион». До этого времени в Советском союзе не было напитков, носящих именами великих людей. Позже грузинские виноделы стали возражать, чтобы новая марка коньяка носила имя полководца Петра Багратиона. В ситуацию вмешалась Центральная дегустационная комиссия. На её заседании было представлено множество документальных подтверждений о том, что Петр Багратион родился и вырос в Кизляре.

В 1997 году на Международной выставке в Ницце «Багратион» завоевал сразу две награды: «Лучший коньяк» и «Изысканный напиток». '«Багратион» также награждён двумя высшими наградами «Гран-При» в Ницце, двумя большими золотыми медалями, более 20 золотыми медалями международных конкурсов и Международным сертификатом Англии.

В 2008 году «Багратион» стал напитком протокольных мероприятий Московского Кремля, наряду с другими кизлярскими коньяками, такие как «Россия», «Петр Великий», «Дагестан» и «Кизляр».

Характеристики 
Для производства коньяка «Багратион» используются специальные сорта винограда. Минимальный возраст спиртов, используемых для купажа — 20 лет. При этом коньячный дистиллят выдерживается в бочках из кавказского горного столетнего дуба. Напиток темно-янтарного цвета, содержание сахара: 10 г/дм³.

Награды 

 С 1996 по 1999 гг. на выставке ЛЕНЭКСПО награждался золотыми медалями
 В 1996 году на выставке «Осенняя ярмарка вин — 96» г. Санкт-Петербург награждён золотой медалью
 В 1997 году «Багратион» был награждён Международным сертификатом Англии
 В 1997 году «Багратион» выиграл премию «Золотая пальма» во Франции
 В 1998 году на высотке «Вино-водка-табак-98» г. Сочи награждён золотой медалью
 В 1999, 2008, 2009 и 2011 году выиграл Гран-При на выставке «Вино-Водка» г. Сочи
 В 1999 году на Международном профессиональном конкурсе вин в Москве был удостоен золотой медали
 В 1999 и 2000 гг. в Санкт-Петербурге на выставке ЛЕНЭКСПО награждён большой золотой медалью
 В 2000 году на Международной выставке «ПРОДЭКСПО» г. Москва награждён золотой медалью
 В 2002 году на Международном фестивале алкогольных напитков в Москве выиграл Гран-При и золотую медаль
 В 2002 был отмечет Золотым знаком качества XXI века г. Москва
 На Петербургской ярмарке вин и водок награждён большой золотой медалью
 С 2002 по 2005 гг. награждался золотыми медалями «INTERNATIONAL AWARD»
 В 2006 году на Международной выставке WINE. SPIRITS-2006
 В 2008 и 2011 гг. становился Товаром года
 В 2015 году был признан Лучшим коньяком России на Кубке «СВВР-2015» п. Абрау-Дюрсо
 В 2017 году выиграл Гран-При Союза сомелье и экспертов России
 В 2017 и 2018 гг. на Голицынском Фестивале вин и коньяков «Багратион» выиграл Гран-При «Золотой Лев»
 В 2018 году на международном конкурсе «Black Sea Wines 2018» в Варне (Болгария) выиграл золотую медаль
 В 2019 году выиграл Гран-При международного дегустационного конкурса «ПРОДЭКСПО»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Торговые марки России
Бренди
Кизлярский коньячный завод